L'édition 2019 du tournoi de tennis de Zhengzhou se déroule du 9 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA Premier. Karolína Plíšková remporte le tournoi en simple, Nicole Melichar et Květa Peschke celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Simona Halep, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Grecque María Sákkari, de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko et de la Chinoise Wang Qiang. Elles sont respectivement remplacées par Tereza Martincová, Jeļena Ostapenko, Jasmine Paolini, Fiona Ferro et Chloé Paquet.

Lauréates 
En simple, la Tchèque et tête de série  Karolína Plíšková remporte son quinzième titre en s'imposant face à la Croate et tête de série  Petra Martić. Il s'agit de son  dans la catégorie.

En double, les têtes de série Nicole Melichar et Květa Peschke remporte leur cinquième titre en collaboration en s'imposant face à Yanina Wickmayer et Tamara Zidanšek. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zhengzhou
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Zhengzhou
Tennis en Chine en 2019
Tennis en septembre 2019